Биртин има више значења:

 Биртин (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Биртин (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији